Gunnared kan syfta på:

 Gunnareds församling – en tidigare församling i Göteborgs stift
 Gunnared (stadsdelsnämndsområde) – ett stadsdelsnämndsområde i Göteborg